Xenakis ist der Familienname folgender Personen:

 Iannis Xenakis (1922–2001), griechisch-französischer Komponist und Architekt
 Thomas Xenakis (1875–1942), griechischer Turner